Anthonia est un prénom féminin pouvant désigner:

Prénom
 (née en 1971), professeur nigériane de en administration
Anthonia Fatunsin, archéologue nigériane
 (1887-1960), botaniste et expérimentateur néerlandais

Homonymie de prénom
Prénom danois
Prénom finlandais
Prénom suédois